Белилиос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1873—1929) — еврейский доктор-офтальмолог.
 Белилиос, Эмануэль Рафаэль (1837—1905) — видный британский предприниматель еврейского происхождения.